Austria:
 Pirching – miejscowość w gminie Hofstätten an der Raab w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz
 Pirching am Traubenberg – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark